Miasta w Irlandii:
 Kells – miasto w hrabstwie Meath
 Kells – wieś w hrabstwie Antrim
 Kells – wieś w hrabstwie Kilkenny
 Kells – wieś rybacka w hrabstwie Kerry

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Kells – miejscowość w Kumbrii (Anglia)